Suk Eun-mi (* 25. Dezember 1976) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin, die bei den Olympischen Spielen 2004 die Silbermedaille im Doppel gewann.

Werdegang 
Suk Eun-mi verzeichnete viele Erfolge in Doppelwettbewerben mit ihrer Partnerin Lee Eun-sil. So erreichte sie 2000 bei den Asienmeisterschaften im Einzel das Halbfinale und siegte im Doppel. Ebenso gewann sie den Doppelwettbewerb bei den Asienspielen 2002. 2000, 2002 und 2004 wurde das Doppel bei den Pro Tour Grand Finals Dritter.

Von 1997 bis 2004 wurde sie sechsmal für Weltmeisterschaften nominiert. Dabei holte sie 1997, 2000, 2001 und 2004 mit der südkoreanischen Damenmannschaft Bronze. Zudem schied sie 2003 im Doppel erst im Halbfinale aus.

Ihr größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille im Doppel bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen, als sie mit Lee Eun-sil im Endspiel den Chinesinnen Wang Nan/Zhang Yining mit 0:4 unterlagen. Bereits im Jahr 2000 hatte Suk Eun-mi sich für Olympia qualifiziert, konnte da aber keine Medaille gewinnen.

In der ITTF-Weltrangliste wurde Suk Eun-mi Ende 1999 auf Platz 24 geführt. Nach 2004 trat sie international nicht mehr in Erscheinung.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Profil in databaseOlympics.com (abgerufen am 3. Oktober 2011)
 Biographie auf ittf.com (abgerufen am 3. Oktober 2011)

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Asienspielesieger (Tischtennis)
Südkoreaner
Geboren 1976
Frau
Asienmeister (Tischtennis)